Meerwald ist der Familienname folgender Personen:

 Ekkehard Meerwald († 2013), deutscher Ingenieur
 Erich Meerwald (1895–1973), deutscher Grafiker, Briefmarkenkünstler und Philatelist
 Renate Meerwald (1939–2009). deutsche bildende Künstlerin

Meerwald ist die Bezeichnung von:
 Meerwald (Widerstandsgruppe), eine sudetendeutsche Widerstandsgruppe zur Zeit des Zweiten Weltkrieges